Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Spring Creek – miejscowość w regionie Marlborough
Miejscowości w USA:
 Spring Creek – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Elko
 Spring Creek – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Todd
Gminy w USA:
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howell
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Maries
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ozark
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Elk
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Spring Creek (ang. Spring Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody